Río Sucio puede referirse a:

 Río Sucio, curso de agua de Colombia, afluente del Atrato.
 Río Sucio, curso de agua de Costa Rica.
 Río Sucio, curso de agua de El Salvador.